El título Piel de zapa puede referirse a:

 Una novela del escritor francés Honoré de Balzac cuyo título original es La Peau de chagrin. 
 Una telenovela colombiana: véase Piel de zapa (telenovela).